Рейс 55 может означать:
 Рейс 55 Wien Consolidated Airlines
 Рейс 55 Аэрофлота